Njemački ovčar, pasja pasmina
 Vučjak (Velebit), jedan od vrhova Velebita
 Vučjak (planina u sjevernoj Bosni), planina u sjevernoj Bosni
 Vučjak (planina u zapadnoj Bosni), planina u zapadnoj Bosni
 Vučjak (Zenica), uzvisina kod Zenice
 Vučjak (drama), drama Miroslava Krleže iz 1923.
 Vučjak (predstava), kazališna predstava na temelju drame